Název Rakovský potok má více vodních toků:

 Rakovský potok (přítok Ipľu) – pravostranný přítok Ipľu na Slovensku v okrese Poltár
 Rakovský potok (přítok Klabavy) – levostranný přítok Klabavy v okrese Rokycany
 Rakovský potok (přítok Pasienkového potoka) – levostranný přítok Pasienkového potoka na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš